Санкт-Петербургский драгунский полк — наименование нескольких кавалерийских воинских частей Русской императорской армии:

 Санкт-Петербургский драгунский полк — наименование в 1706—1712 годах полка, сформированного в 1701 году. Расформирован в 1712 году.
 Санкт-Петербургский драгунский полк — наименование в 1719—1756, 1775—1798 и 1801—1827 годах полка, сформированного в 1707 году как Лейб-регимент. В 1756—1763 — конно-гренадерский, 1763—1775 — карабинерный, 1827—1882 и с 1907 — уланский. Расформирован в 1918 году.